Eisfabrik bezeichnet:

 Eisfabrik, Produktionsstätte für Eis
 Eisfabrik (Berlin-Mitte), denkmalgeschützte ehemalige Eisfabrik in Berlin
 Eisfabrik (Straßburg), denkmalgeschützte ehemalige Eisfabrik in Straßburg
 Eisfabrik (Hannover), Kunst- und Kulturzentrum in Hannover
 Eisfabrik (Band), deutsche Band